Hauptstück steht für:

 ein Teil des Nierenkanälchens, siehe Tubulus#Hauptstück
 eine grundlegende Einheit eines Gesetzes, siehe Hauptstück (Recht)

Siehe auch:
 Stück